Fort Bragg es una base militar del Ejército de los Estados Unidos y un lugar designado por el censo cerca de Fayetteville, en el estado de Carolina del Norte (Estados Unidos). Sus coordenadas son: 35°8'21" norte, 78°59'57" oeste (35.139064, -78.999143). Tiene una superficie de 49,2 km², con 0,32% de agua. La población en el 2000 era de 29 183 personas. Fort Bragg es llamado así en honor a Braxton Bragg, un militar veterano de las guerras semínolas, la intervención estadounidense en México y la Guerra de Secesión estadounidense.

Entre las unidades acuarteladas en Fort Bragg se encuentran el cuartel general del XVIII Cuerpo Aerotransportado, la 82.ª División Aerotransportada y el Mando de Operaciones Especiales del Ejército.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial, en inglés 

Aeropuertos de Carolina del Norte
Fuertes de Estados Unidos
Instalaciones del Ejército de Estados Unidos
Lugares designados por el censo en Carolina del Norte